

Geografia 
 Bear Creek – città della contea di Marion (Alabama)
 Bear Creek – census-designated place del Borough della Penisola di Kenai (Alaska)
 Bear Creek – census-designated place statunitense situato nello stato della California
 Bear Creek – township della contea di Emmet (Michigan)
 Bear Creek – villaggio della contea di Hays (Texas)
 Bear Creek – villaggio della contea di Outagamie (Wisconsin)
 Bear Creek – città della contea di Sauk (Wisconsin)
 Bear Creek – città della contea di Waupaca (Wisconsin)

Musica 
 Bear Creek – album di Brandi Carlile del 2012